Crocco ist der Familienname folgender Personen:

 Carmine Crocco, genannt Donatelli (1830–1905), italienischer Brigant
 Gaetano Arturo Crocco (1877–1968), italienischer Flugpionier und Raumfahrtingenieur 

Crocco bezeichnet außerdem:

 (10606) Crocco, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Croco
 Kroko